Musicorba est le nouveau projet musical des pianistes Ricardo Vieira (Portugal) et Tomohiro Hatta (Japon).

Biographie 

Musicorba est le nom du projet musical de piano à quatre mains des pianistes Ricardo Vieira (Portugal) et Tomohiro Hatta (Japon), duo formé en 2010 qui a parcouru le Portugal, le Japon et la France, notamment à l’occasion du 150e anniversaire des relations officielles entre le Portugal et le Japon.

Depuis lors, ils poursuivent leur travail d’interprétation de chefs-d'œuvre du piano à quatre mains, que beaucoup considèrent comme une des formes les plus subtiles de musique de chambre.

En plus de faire revivre les grands classiques, le duo luso-nippon s’emploie à faire connaître la musique contemporaine ainsi que celle de leurs pays respectifs.

Les appréciations élogieuses de la critique internationale, mais aussi l'accueil chaleureux que leur réserve le public témoignent de l’intérêt que suscite le Duo Musicorba et les incitent à poursuivre leur travail avec toujours le même souci d’excellence au service des œuvres.

Musicorba a interprété un grand nombre d'œuvres en création mondiale. La plupart lui ont été spécialement dédicacées par les compositeurs, tels Donald Yu (Hong Kong), Mark Yeats (Angleterre), Stéphane Blet (France) et bien d'autres encore.

Mais ce sont également des grandes voix de la scène, telles les divas du fado que sont Katia Guerreiro et Misia, qui sollicitent la collaboration de Musicorba. 

.

Reconnaissance 

 2011 - Nommé au prix Meilleur jeune artiste
 2012 - Nommé au prix Meilleure révélation artistique

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel consacré à Musicorba
 L'Art en Bouteille
 Sapo Magazine 
 
 IPCB Magazine
 Musicaldas 2012

Duo de pianistes